Северный Йемен принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли два легкоатлета.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1980-е годы в Йемене